Velika nagrada Belgije 1999 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1999. Odvijala se je 29. avgusta 1999.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:50,329
|
|-
! 2
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:50,484
| +0,155
|-
! 3
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:51,332
| +1,003
|-
! 4
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:51,372
| +1,043
|-
! 5
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 1:51,414
| +1,085
|-
! 6
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari 
| 1:51,895
| +1,566
|-
! 7
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:51,974
| +1,645
|-
! 8
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 1:52,014
| +1,685
|-
! 9
| 3
|  Mika Salo
| Ferrari
| 1:52,124
| +1,795
|-
! 10
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 1:52,164
| +1,835
|-
! 11
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 1:52,235
| +1,906
|-
! 12
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:52,644
| +2,315
|-
! 13
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:52,762
| +2,433
|-
! 14
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 1:52,840
| +2,511
|-
! 15
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:52,847
| +2,518
|-
! 16
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:52,921
| +2,592
|-
! 17
| 18
|  Olivier Panis 
| Prost-Peugeot
| 1:53,148
| +2,819
|-
! 18
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:53,778
| +3,449
|-
! 19
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 1:54,099
| +3,770
|-
! 20
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:54,197
| +3,868
|-
! 21
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 1:54,557
| +4,228
|-
! 22
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 1:54,579
| +4,250
|}

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 44
| 1:25:43,057
| 2
| 10
|-
! 2
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 44
| + 10,469 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 44
| + 33,433 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 44
| + 44,948 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 44
| + 48,067 s
| 5
| 2
|-
! 6
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 44
| + 54,916 s
| 4
| 1
|-
! 7
| 3
|  Mika Salo
| Ferrari
| 44
| + 56,249 s
| 9
|  
|-
! 8
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 44
| + 1:07,022
| 8
|  
|-
! 9
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 44
| + 1:13,848
| 16
|  
|-
! 10
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 44
| + 1:20,742
| 7
|  
|-
! 11
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 44
| + 1:32,195
| 13
|  
|-
! 12
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 44
| + 1:36,154
| 12
|  
|-
! 13
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 44
| + 1:41,543
| 17
|  
|-
! 14
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 44
| + 1:57,745
| 15
|  
|-
! 15
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 43
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 16
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 43
| +1 krog
| 21
|  
|-
! Ods
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 35
| Prenos
| 22
|  
|-
! Ods
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 33
| Vzmetenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 33
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 27
| Zavore
| 10
|  
|-
! Ods
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 19
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 0
| Sklopka
| 19
|  
|}

Formula 1 sezona 1999
1999